HMCS Saskatchewan je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Saskatchewan (H70)
 HMCS Saskatchewan (DDE 262)

Saskatchewan